Ein Hundeleben ist der Titel folgender Filme:

 Ein Hundeleben (1918), US-amerikanische Tragikömodie von Charles Chaplin
 Ein Hundeleben (1950), italienische Filmkomödie 
 Ein Hundeleben (1955), US-amerikanischer Tierfilm 
Siehe auch:
 Mein Leben als Hund
 State of Dogs – Ein Hundeleben